Села:
 Грабівці — Вінницька область, Барський район
 Грабівці — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Борщівський район
 Грабівці — Хмельницька область, Старосинявський район

Див. також 
 Грабківці
 Грабовець